ICCP steht für:
 Inter-control Center Communications Protocol, siehe TASE.2
 Impressed Current Cathodic Protection (deutsch: „Aktiver kathodischer Korrosionsschutz mit Fremdstrom“), siehe Korrosionsschutz#Aktiver_kathodischer_Korrosionsschutz_mit_Fremdstrom
 International Committee for Coal and Organic Petrology

Abkürzung